Oskari Lehtonen (homme politique)
 Oskari Lehtonen (athlétisme)